Името Делян носят две български села и един цар:

 Делян, област Кюстендил
 Делян, област София
 Петър Делян